Ewich ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Ewich (1525–1588), deutscher Mediziner
 Johann Jakob Ewich (1788–1863), deutscher evangelischer Pädagoge
 Karl Otto Jakob Ewich (1814–1894), deutscher Arzt und Balneologe

Siehe auch:
 Ewig